Мольсем () — кантон на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем. После модификации, проведенной в результате административной реформы 18 февраля 2014 года, количество коммун в его составе с марта 2015 года увеличилось с 20 до 31-ой.

Географическое положение 
Кантон граничит на севере с кантоном Васлон округа Мольсем, на востоке с кантоном Гайспольсайм округа Страсбур-Кампань, на юге с кантонами Росайм и Ширмек округа Висамбур и на западе с кантонами Лоркен и Сарбур округа Сарбур в департаменте Мозель региона Лотарингия.

История 
Кантон был основан 4 марта 1790 года в ходе учреждения департаментов как часть тогдашнего «района Страсбург». С созданием округов 17 февраля 1800 года, кантон по-новому переподчинён, как часть округа Страсбург.

В составе Германской империи с 1871 по 1919 год не было разбивки на кантоны и не существовало округов Мольсем и Страсбур, а была единая имперская провинция Эльзас-Лотарингии без разбиений на города и общины.

С 28 июня 1919 года кантон Мольсем снова стал частью созданного округа Мольсем.

С 1940 по 1945 год территория была оккупирована гитлеровской Германией.

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 18 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Нижний Рейн уменьшилось с 44 до 23. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года.

Начиная с выборов в марте 2015 года, советники избираются по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной). Избиратели каждого кантона выбирают Совет департамента (новое название генерального Совета): двух советников разного пола. Этот новый механизм голосования потребовал перераспределения коммун по кантонам, количество которых в департаменте уменьшилось вдвое с округлением итоговой величины вверх до нечётного числа в соответствии с условиями минимального порога, определённого статьёй 4 закона от 17 мая 2013 года. В результате пересмотра общее количество кантонов департамента Нижний Рейн в 2015 году уменьшилось с 44-х до 23-х.

Советники департаментов избираются сроком на 6 лет. Выборы территориальных и генеральных советников проводят по смешанной системе: 80 % мест распределяется по мажоритарной системе и 20 % — по пропорциональной системе на основе списка департаментов. В соответствии с действующей во Франции избирательной системой для победы на выборах кандидату в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов (то есть больше половины голосов из числа не менее 25 % зарегистрированных избирателей). В случае, когда по результатам первого тура ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур голосования. К участию во втором туре допускаются только те кандидаты, которые в первом туре получили поддержку не менее 12,5 % от зарегистрированных и проголосовавших «за» избирателей. При этом, для победы во втором туре выборов достаточно простого большинства (побеждает кандидат, набравший наибольшее число голосов).

Консулы кантона 

После реформы 2015 года консулов избирают парами:

Состав кантона 
До марта 2015 года кантон включал в себя 20 коммун:

После административной реформы площадь кантона — 264,52 км², включает в себя 31 коммуну, суммарная численность населения — 54 323 человека (по данным INSEE, 2013), плотность населения — 205 чел/км². В результате административной реформы в марте 2015 года:
 десять коммун (Айлигенберг, Гресвиллер, Денсайм-сюр-Брюш, Лютселуз, Мюльбак-сюр-Брюш, Мюциг, Нидераслак, Обераслак, Стиль и Юрмат) переданы в состав нового кантона Мюциг;
 из состава упразднённого кантона Васлон добавлено десять коммун: Бергбитен, Ванжен, Даленайм, Дангольсайм, Киршайм, Марленайм, Нордайм, Одратсайм, Флексбур и Шаррашбергайм-Ирмстет;
 из состава упразднённого кантона Росайм добавлено девять коммун: Бёрш, Бишофсайм, Грендельбрук, Грисайм-пре-Мольсайм, Молькирш, Отрот, Розенвиллер, Росайм и Сен-Набор;
 из состава упразднённого кантона Гайспольсайм добавлена коммуна Дюпигайм;
 из состава кантона Оберне добавлена коммуна Инненайм (округ Селеста-Эрстен).

С марта 2015 года в составе кантона 31 коммуна:

Примечания 

Кантоны департамента Нижний Рейн